Lake City est le nom de plusieurs lieux aux  :
 Lake City (Arkansas) ;
 Lake City (comté de Nevada, Californie) ;
 Lake City (comté de Modoc, Californie) ;
 Lake City (Caroline du Sud) ;
 Lake City (Colorado) ;
 Lake City (Dakota du Sud) ;
 Lake City (Floride) ;
 Lake City (Géorgie) ;
 Lake City (Iowa) ;
 Lake City (Michigan) ;
 Lake City (Minnesota) ;
 Lake City (Pennsylvanie) ;
 Lake City (Tennessee);
 Lake City (Texas) ;
 Lake City (Seattle), zone de la ville de Seattle, dans l'État de Washington.

Homonymie de localités aux États-Unis